Barcellona – città spagnola capoluogo della Catalogna
 Barcellona – singolo di Ghali del 2020
 Barcellona Pozzo di Gotto – comune della città metropolitana di Messina
 Contea di Barcellona  – contea storica istituita dai Franchi nel IX secolo sul territorio dell'antica Gotia
 Provincia di Barcellona – provincia spagnola della comunità autonoma della Catalogna
 Futbol Club Barcelona – squadra di calcio nota in italiano come Barcellona

Persone 
Daniela Barcellona – mezzosoprano italiano
Pietro Barcellona – docente, politico, filosofo, giurista, saggista, giornalista, pittore italiano
Conti di Barcellona – titolo di conte sovrano di Barcellona

Pagine correlate 
 Barcellona 1992
 Barceloneta
 Barcelona